Perrottet ist der Familienname folgender Personen:

 André Perrottet von Laban (1916–1956), Schweizer Bühnenbildner und Theaterbau-Visionär
 Claude Perrottet (1941–2001), Schweizer Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge
 Dominic Perrottet (* 1982), australischer Politiker und 46. Premier von Neusüdwales
 George Samuel Perrottet (1793–1870), Schweizer Botaniker
 Suzanne Perrottet (1889–1983), Schweizer Tänzerin und Pädagogin